KKW est un sigle qui peut désigner :
 Kimberly Kardashian West (1980-), une personnalité médiatique, femme d'affaires, productrice, styliste et animatrice de télévision américaine.

KKW est un code qui peut désigner :
 aéroport de Kikwit, l'aéroport de la province de Kwilu, dans la ville de Kikwit, en République démocratique du Congo, selon le code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports